Майкл Деннис Миллс (; ), более известный как Мик Миллс () — английский футболист, игравший на позиции защитника. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер. Кавалер ордена Британской империи. Большую часть карьеры провёл выступая за клуб «Ипсвич Таун», с которым стал обладателем Кубка Англии и Кубка УЕФА. Также выступал за национальную сборную Англии которую выводил на поле в статусе капитана на чемпионате мира 1982 года.

Клубная карьера 
Родился 4 января 1949 года в городе Годалминг, графство Суррей. Воспитанник юношеских команд футбольных клубов «Портсмут» и «Ипсвич Таун».

Во взрослом футболе дебютировал в 1966 году выступлениями за «Ипсвич Таун», в котором провёл семнадцать сезонов, приняв участие в 591 матче чемпионата и забил 22 гола. Большую часть времени, проведённого в составе «Ипсвич Таун», был основным игроком защиты команды. За это время завоевал титул обладателя Кубка УЕФА и Кубка Англии.

В течение 1982—1985 годов защищал цвета команды клуба «Саутгемптон».

Завершил профессиональную игровую карьеру в «Сток Сити», где работал в качестве играющего тренера в течение 1985—1987 годов.

Выступления за сборную 
11 октября 1972 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Англии в товарищеской игре со сборной Югославии, которая завершилась вничью 1:1, отыграв весь матч. Однако второго вызова Мику пришлось ждать почти четыре года — только 24 марта 1976 года Миллс снова надел футболку сборной в товарищеском матче против сборной Уэльса. После этого Миллс стал постепенным привлекаться к играм сборной.

В составе сборной был участником чемпионата Европы 1980 года в Италии, где, правда, сыграл лишь в одном матче, заменив на 82 минуте Тревора Черри, в котором англичане победили сборную Испании. Однако это не помогло сборной выйти из группы и сборная вынуждена была вернуться домой. Уже через два года Миллс, который был основным защитником в отборе, выводил во всех пяти матчах англичан на поле в статусе капитана на чемпионате мира 1982 года в Испании, где сборная не потерпела ни одного поражения, но так и не смогла преодолеть второй групповой этап.

После окончания мундиаля новым тренером англичан назначили Бобби Робсона, который ни разу не привлёк Миллса к играм сборной. Всего в течение карьеры в национальной команде, которая длилась восемь лет, провёл в форме главной команды страны 42 матча.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, ещё продолжая играть на поле, в 1985 году, возглавив тренерский штаб клуба «Сток Сити», где и работал до 1989 года.

С января по май 1990 года был тренером клуба «Колчестер Юнайтед», но команда, заняв последнее место, вылетела из Четвёртого дивизиона в Национальную Конференцию и Миллс был уволен.

В дальнейшем работал скаутом в «Шеффилд Уэнсдей», а затем тренером в «Бирмингем Сити», где после увольнения Тревора Фрэнсиса в конце 2001 года недолго был исполняющим обязанностей главного тренера, пока менеджером в декабре не стал Стив Брюс.

В дальнейшем завершил тренерскую карьеру и работал техническим директором Galaxy Sports Management.

Статистика

Игровая

Тренерская

Титулы и достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Англии:
 «Ипсвич Таун»: 1977/78
 Обладатель Кубка УЕФА:
 «Ипсвич Таун»: 1980/81
 Вице-чемпион Англии (3):
 «Ипсвич Таун»: 1980/81, 1981/82
 «Саутгемптон»: 1983/84

Индивидуальные 
 Лучший футболист «Ипсвича» (1): 1978

Литература 
 Hayes, Dean (2006). The Who’s Who of Ipswich Town. Breedon Books. ISBN 1859835155.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика виступлений за сборную на englandstats.com
 Статистика на сайте neilbrown.newcastlefans.com
 
 
 Статистика на сайте footballdatabase.eu
 Интервью с Миком Миллсом в The East Anglian Daily Times

Члены ордена Британской империи
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Сток Сити»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Сток Сити»
Тренеры ФК «Колчестер Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Бирмингем Сити»
Тренеры ФК «Бирмингем Сити»